Johanna Maislinger (née le 23 octobre 1985) est une aviatrice et ingénieure autrichienne,  employée par le transporteur de fret allemand AeroLogic. Depuis 2010, elle pilote des cargos Boeing 777-200F, initialement en tant que premier officier supérieur puis en tant que capitaine depuis 2019. Elle a acquis une plus grande notoriété dans les médias en 2018-2020 lorsqu'elle a révélé qu'elle avait obtenu le soutien financier et logistique nécessaire pour aller dans l'espace, en tant que touriste de l'espace, probablement en 2021, à bord d'un Soyouz.

Jeunesse et carrière 

Maislinger a grandi dans la petite ville de Bad Goisern, en Haute-Autriche. Sa famille possède une importante entreprise de restauration et d'hôtellerie, basée à Bad Goisern et dans la ville voisine de Bad Ischl. En 2004, elle a été acceptée pour fréquenter l'école de pilotage du groupe Lufthansa pour se former en tant que pilote professionnel. Après avoir obtenu son diplôme en 2006, elle a rejoint Austrian Airlines en tant que premier officier et a piloté des Boeing 737 et des Airbus A320 sur des liaisons court-courriers à travers l'Europe. Elle a également complété un baccalauréat en génie technologique.

En 2009, elle a postulé avec succès pour rejoindre le tout nouveau transporteur de fret AeroLogic, et elle a commencé à piloter leur Boeing 777-200F sur des services long-courriers depuis Leipzig et Francfort, vers l'Asie et les États-Unis. Maislinger a d'abord servi comme premier officier supérieur, avant d'être promu capitaine de relève, en 2011, alors qu'elle n'avait que 25 ans, et capitaine à part entière en 2019.

En 2013, elle a commencé des études à temps partiel à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich, faculté de médecine, pour un doctorat en médecine, un cours qui dure généralement six ans, lorsqu'il est étudié à temps plein. Le but principal de ces études était de lui permettre à leur issue de postuler à l'Agence spatiale européenne en tant qu'astronaute. On s'attend à ce que l'ESA entame son prochain cycle de recrutement d'astronautes au début de 2021.

Projet d'astronaute allemande 
En mars 2016, l'agence de recrutement aérospatiale allemande HESpace a lancé une campagne privée intitulée «  » qui avait pour objectif de trouver et de faire voler une astronaute allemande avant 2020. Les organisateurs espéraient trouver des sponsors commerciaux et privés, qui financeraient un vol sur un vaisseau spatial russe ou américain. Maislinger était l'une des 400 candidates, qui seraient réduits à deux finalistes, sur la base d'un processus de sélection supervisé par l'Agence spatiale allemande DLR. Bien qu'elle soit autrichienne, elle avait vécu, travaillé et étudié en Allemagne pendant de nombreuses années et espérait obtenir la nationalité allemande avant que les deux finalistes ne soient choisis. Cependant, avant que sa nationalité ne devienne un problème majeur, Maislinger a été éliminée, après avoir atteint le stade des 30 derniers candidats.

Projet de tourisme spatial 
En avril 2017, après avoir quitté le projet « Die Astronautin », elle a révélé, via ses comptes sur les réseaux sociaux, qu'elle avait été invitée à participer à un autre projet de « femme dans l'espace », qui la verrait envoyée dans l'espace sur un vaisseau spatial Soyouz en 2019. La transaction devait être facilitée par la société américaine Space Adventures. Son sponsor principal serait un riche bienfaiteur inconnu, basé à Berlin. Parmi les autres supporters, ou sponsors, liés au projet figuraient la société autrichienne Red Bull et leur société associée Red Bull TV. En l'occurrence, le seul siège de Soyouz disponible, en 2019, a été vendu au gouvernement des Émirats arabes unis.

Plus tard, en février 2019, Space Adventures a annoncé un nouveau vol de tourisme spatial qui utiliserait la mission Soyouz MS-20 en décembre 2021 ; le nom de Maislinger a été immédiatement lié au projet. Dans une correspondance privée avec l'auteur et chercheur du vol spatial, Tony Quine, Space Adventures a confirmé que Maislinger était un client, qui était en lice pour le vol spatial Soyouz MS-20.

En novembre 2020, la publication en ligne respectée  a révélé que les responsables de Space Adventures avaient confirmé, officieusement, que Maislinger serait lancée dans l'espace à bord Soyouz MS-20 en décembre 2021, avec un cosmonaute expérimenté, Alexandre Missourkine, et une Japonaise anonyme. Cela aurait été la première fois que deux femmes sont lancées, ensemble, sur un Soyouz, ou tout autre vaisseau spatial russe. Cependant, finalement, les places à bord de ce vol sont achetées par Yūsaku Maezawa pour lui-même et son assistant Yozo Hirano.

Le seul Autrichien précédent à voler dans l'espace était l'ingénieur Franz Viehböck qui a participé au projet AustroMir 91, lancé par le Soyouz TM-13 en 1991.

Vie personnelle 
En dehors de sa vie professionnelle et de ses études, Maislinger se considère comme une spécialiste polyvalente des sports extrêmes. Elle détient des qualifications de voltige et de pilote d'hydravion, se livrant également à l'alpinisme, à l'escalade, au parachutisme, au ski de fond et à l'équitation.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1985
Aspirant astronaute
Spationaute autrichien
Ingénieur autrichien du XXIe siècle